Matabela kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Watubela, ö, Moluckerna, 
 Pulau-Pulau Watubela, öar, Moluckerna, 

Robotskapade Indonesienförgreningar